

Снайдертаун — місто в окрузі Нортамберленд, штат Пенсільванія
 Снайдертаун — переписна місцевість в окрузі Сентр, штат Пенсильванія